Никандро Дијаз Гонзалез () мексички је телевизијски продуцент продукцијске куће Телевиса.

Трајекторија

Као извршни продуцент

Помоћни продуцент

Шеф продукције

Награде

Спољашње везе 

 

Мексички продуценти
Рођени 1963.